Brian Cufré – calciatore
 Leandro Cufré – calciatore